Vajda László (1784–1834) jogász
 Vajda László (1877–1933) színész, színházi rendező, színházigazgató, újság-, forgatókönyv- és színműíró (külföldön Ladislaus Vajda néven vált ismertté)
 Vajda László (1890–1986) botanikus, természetfotós
 Vajda László (1906–1965) filmrendező; Vajda László forgatókönyvíró fia (külföldön Ladislao Vajda néven vált ismertté)
 Vajda László (1906–?) műugró
 Vajda László (1909–1968) irodalomtörténész
 Vajda László (1921–1977) magyar bajnok ökölvívó
 Vajda László (1923–2010) etnológus, afrikanista, egyetemi tanár
 Vajda László (1943–1995) színész
 Vajda László (1954) műkorcsolyázó, edző